Моссаковский — фамилия, может означать:

 Моссаковский, Александр Александрович (1929—2006) — советский учёный-геолог.
 Моссаковский, Владимир Иванович (1919—2006) — советский учёный-механик, академик АН УССР, Герой Социалистического Труда (1982).